est la formule brute de plusieurs isomères.

 1H-cytosine, numéro CAS 
 isocytosine, numéro CAS